Vrau est un nom de famille, porté en particulier par des industriels lillois, empreints de catholicisme social :

Philibert Vrau, 1829-1905.
Camille Féron-Vrau, son beau-frère.